Umberto Ricci – senatore e ministro italiano
 Umberto Ricci (economista) – economista italiano
 Umberto Ricci (partigiano) – partigiano italiano